Мекензієві гори:
 Мекензієві гори — висоти в північній частині Севастопольської міськради, початок внутрішньої гряди Кримських гір.
 Мекензієві гори (кладовище) — кладовище в Нахімовському районі Севастополя.
 Мекензієві гори (район) — район Севастополя поблизу залізничної станції Мекензієві гори.
 Мекензієві гори — вантажно-пасажирська залізнична станція в північній частині Севастопольської міськради на ділянці Севастополь — Сімферополь.

Севастополь